Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 2005, facente parte dell'ATP Tour 2005, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Fernando Verdasco 2-6 6-2 6-4 6-4.

Teste di serie 

 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Mariano Puerta (terzo turno)
 Gastón Gaudio (campione)
 Fernando González (terzo turno)
 Feliciano López (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (semifinali)
 Olivier Rochus (secondo turno)

 Jürgen Melzer (terzo turno)
 Andrei Pavel (terzo turno)
 José Acasuso (secondo turno)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Nicolás Almagro (secondo turno)
 Luis Horna (secondo turno)
 Victor Hănescu (quarti di finale)
 Paul-Henri Mathieu (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2005